Кубок УЕФА по мини-футболу 2002—2003 — 2-й розыгрыш кубка. Победу в нём одержал испанский клуб «Плайас де Кастельон», обыгравший по сумме двух матчей бельгийский «Аксьон 21».

Первый отборочный раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3 
 Тбилиси, 6—10 октября 2002

Подробности матчей с участием «Норильского никеля» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Второй отборочный раунд

Группа A 
 Шарлеруа, 18—21 марта 2003

Подробности матчей с участием «Норильского никеля» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Группа B

Финал

Первый матч

Второй матч

Ссылки 
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2002—2003 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2002—2003 на RSSSF

Кубок УЕФА по мини-футболу